Westall est un patronyme porté par plusieurs personnalités :
 Richard Westall (1765 - 1836), dessinateur, aquarelliste, graveur et peintre britannique, frère de William Westall ;
 William Westall (1781 - 1850), peintre et explorateur britannique, frère de Richard Westall ;
  (1929 - 1993), écrivain britannique ;
  (1880 - 1968), personnalité politique américaine.

Homonymie de patronyme